Monopol bezeichnet
 in der Ökonomie eine Marktsituation, siehe Monopol
 in der Physik einen Einzelpol, siehe Monopol (Physik)
 in der Mathematik Lösungen der Seiberg-Witten-Gleichung
 eine Kunstzeitschrift, siehe Monopol (Zeitschrift)
 in der Akustik eine elementare Schallquelle ohne Richtwirkung, siehe Atmende Kugel
 ein Informationsmonopol
 ein Gewaltmonopol
 ein Musiklabel in Berlin, siehe Monopol Records

Bergwerke im Ruhrgebiet:
 Zeche Monopol
 Zeche Monopol Schacht Grimberg 1/2
 Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4

Siehe auch:

 Monopol-Siedlung
 Monopolantenne
 Alphabetisches Monopol
 Hotel Monopol (Begriffsklärung)
 Monopoli, Stadt in Italien
 Monopoli, Lied von Klaus Lage, Wolf Maahn und Diether Dehm
 Monopoly, Gesellschaftsspiel